Zjazd mężczyzn na 13. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim został rozegrany 7 marca 1954 roku. Tytułu sprzed dwóch lat nie obronił Włoch Zeno Colò, który oficjalnie nie startował, po utracie statusu amatora. Colò wykonał przejazd próbny przed zawodami, który został zmierzony. W zestawieniu z oficjalnymi wynikami zawodów Włoch uzyskał najlepszy czas. Nowym mistrzem świata został Austriak Christian Pravda, drugie miejsce zajął jego rodak - Martin Strolz, a brązowy medal zdobył kolejny reprezentant Austrii, Ernst Oberaigner.

W zawodach wystartowało 60. zawodników, z których 54. ukończyło rywalizację.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 Wyniki na stronie FIS 
 alpineskiworld.net: 07.03.1954. Aare Downhill, men 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim 1954